Die BDO World Darts Championship 1981, offiziell 1981 Embassy World Darts Championship, war die vierte Austragung einer von der British Darts Organisation (BDO) organisierten Weltmeisterschaft im Darts. Zum dritten Mal in Folge fand das Turnier im Jollees Cabaret Club in Stoke-on-Trent statt.

Turnierverlauf 
Zum ersten Mal konnte mit Eric Bristow ein Spieler seinen Titel verteidigen. Im Finale bezwang er den Sieger von 1979, John Lowe. Für Lowe war es bereits die dritte Finalteilnahme. Durch seinen 5:3-Sieg im Finale errang Bristow ein Preisgeld von £ 5,500. Im Finale mussten fünf Sätze gewonnen werden. Es war jedoch eine Pause nach drei Sätzen für die Austragung des Spiels um Platz 3 vorgesehen.

Lowe zog im Finale zunächst mit zwei Sätzen Führung davon, ohne ein Leg dabei zu verlieren und holte sich das erste Leg im dritten Satz, bevor Bristow schließlich sein erstes Leg gewann. Der "Crafty Cockney" konnte schließlich den dritten Satz für sich entscheiden und ging nur mit einem Satz Rückstand in die Pause. Wie im Finale des Vorjahres ging Bristow letztlich mit 4:3 in Sätzen in Führung und Lowe hatte, wie Bobby George 1980, Darts, um das Spiel in einen letzten Satz zu bringen. Lowe verpasste jedoch drei Versuche auf die Doppel-10. Bristow machte über die Doppel-4 aus und gewann so erneut den Titel des Weltmeisters.

Debütanten 
Luc Marreel war der erste Belgier, Jan Larsen der erste Däne bei einer Dart-Weltmeisterschaft.

Setzliste

Preisgeld 
Das gesamte Preisgeld belief sich auf £ 22.800. Das Preisgeld verteilte sich unter den Teilnehmern wie folgt:

Zusätzlich erhielt der Gewinner des Spiels um Platz 3 ein zusätzliches Preisgeld von £ 600.

Ebenso gab es ein Sonderpreisgeld von £ 52.000 für ein Nine Dart Finish, das allerdings erneut nicht erreicht wurde. Das Preisgeld in Höhe von £ 500 für das höchste Finish konnte sich Tony Brown mit einer 170 sichern.

Ergebnisse

Vorrunde 
Es wurde ein Vorrundenspiel abgehalten da Steve Brennan und Wayne Lock in der Rangliste gleichauf waren. Hierbei mussten zwei Sätze gewonnen werden.

Hauptrunde 
Die Zahl hinter dem Namen gibt den 3-Dart-Average an, also wie viele Punkte im Schnitt mit drei Darts/Würfen erzielt wurden.

Spiel um Platz 3

Einzelnachweise 

BDO World Darts Championship
Dartveranstaltung 1981